Аксуа́тський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Єрейментауського району Акмолинської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — аул Аксуат.

Населення — 702 особи (2009; 1589 в 1999, 4270 у 1989).

Станом на 1989 рік існувала Новодолинська сільська рада, станом на 1999 рік — Новодолинський сільський округ. 2010 року округ отримав сучасну назву.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Єрейментауського району